

Hagiografia 
Diversos sants s'anomenen Albert:
 Alberto Avogadro (1149-1214), beat
 Albert de Lovaina (1166-1192)
 Albert de Sicília (...-1307)
 Albert d'Unha, sant llegendari
 Albert el Gran (1193/1206 –1280)